Тадг (; ) — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Тадг мак Нуадат — персонаж ирландской мифологии, друид
 Тадг мак Конхобайр — король Коннахта (888—900)
 Тадг мак Катайл — король Коннахта (925—956)
 Тадг Мор Уа Келлайг — король Уи Мане (985—1014)
  — король Коннахта (1010—1030)
 Тадг мак Руайдри Уа Конхобайр — король Коннахта (1095—1097)